A Real Murcia B, teljes nevén Real Murcia Imperial Club de Fútbol egy spanyol labdarúgócsapat. A klubot 1924-ben alapították, jelenleg a negyedosztályban szerepel. Jelenleg a Real Murcia CF tartalékcsapataként funkcionál.

Statisztika

Külső hivatkozások

A Real Murcia hivatalos weboldala 
Futbolme 

Spanyol labdarúgócsapatok
1924-ben alapított labdarúgócsapatok
Murcia (autonóm közösség)